Bolko II van Ziębice (1300-1341), hertog van Münsterberg (1301-1341), Münsterberg (1301-1322) en Jauer (1301-1312)
 Bolko II van Opole (+1356), hertog van Opole (1313-1356)
 Bolko II van Schweidnitz (+1368), hertog van Schweidnitz (1326-1345)